Принц — правитель, монарх, їхній син або член їхньої родини. Шляхетний спадковий титул у деяких європейських країнах.

Титули 
 Принц де Ваграм — французький дворянський титул, створений Наполеоном Бонапартом для князя Невшательського Луї-Александра Бертьє у 1809 році.
 Принц-консорт — чоловік правлячої королеви, який сам не є монархом (за винятком тих випадків, коли він сам є королем іншої країни).
 Принц Оранський — титул, який в історії Нідерландів мав різні значення.
 Принц Уельський або Принц Валлійський — титул чоловіка-спадкоємця англійського престолу, а з 1707 року, після юридичного об'єднання Англії і Шотландії — престолу Великої Британії.

Твори 
 «Маленький принц» — найвідоміший твір Антуана де Сент-Екзюпері.
 «Принц із ліліями» — фреска Кносського палацу доби мінойської цивілізації, датована приблизно 1550 до н. е.
 «Принц Маркассін» — казка французької письменниці Мадам д'Онуа.
 «Принц Персії: піски часу» — американський пригодницький екшн 2009 року режисера Майка Ньюелла.
 «Принц темряви» — американський фільм жахів режисера Джона Карпентера.
 «Принц» — американський анімаційний ситком HBO Max

Географічні об'єкти 
 Принц Едвард — південноафриканські острови в Індійському океані.
 Острів Принца Едварда — однойменні острів і провінція на сході Канади.
 Принц-Вільям — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.
 Принц-Джордж () — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.
 Принц-Едвард — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.

Прізвище 
 Фредді Принц-молодший (1976) — американський актор.
 Принц Яків Іванович (1891—1966) — радянський ентомолог, фітопатолог і виноградар.

Інше 
 Прінс — найвпливовіший американський рок-музикант.
 4595 Принц — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.
 7-а добровольча гірська дивізія СС «Принц Ойген» — гірсько-піхотна дивізія Ваффен-СС за часів Другої світової війни.
 «Опальний Принц» — український музичний гурт.
 «Принц Євген» — лінкор класу Теґеттгофф (Вірібус Унітіс) військово-морських сил Австро-Угорщини.

Див. також 
 Принцеса (значення)
 Чорний принц (значення)
 Гаррі Поттер і напівкровний Принц (значення)
 Маленький принц (значення)